El nombre Scott Hamilton, puede corresponder a varios personajes diferentes:

 Scott Hamilton, un saxofonista estadounidense de jazz.
 Scott Hamilton, un patinador estadounidense.
 Scott Hamilton, un jugador británico de rugby.
 Scott Hamilton, un piloto de carreras de Fórmula 1.